Franciszek Jastrzębski (poseł)
 Franciszek Jastrzębski (pilot)